Turowski ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Turowski (* 1941), polnischer Historiker
 Ernst Turowski (1906–1986), SS-Offizier
 Gerd Turowski, deutscher Raumplaner und Wissenschaftler
 Janusz Turowski (* 1961), polnischer Fußballspieler
 Kazimierz Józef Turowski (1813–1874), polnischer Verleger, Publizist, Folklorist und Dichter
 Klaus Turowski (* 1966), deutscher Wirtschaftsinformatiker
 Lothar Turowski (1907–1999), deutscher Ministerialbeamter
 Ludwik Turowski (1901–1973), polnischer Radrennfahrer
 Marian Turowski (* 1964), polnischer Radrennfahrer
 Stephan Turowski (* 1972), deutscher Schriftsteller
 Wojciech Turowski (1894–1959), polnischer Priester, Pallottiner und Generalrektor

Siehe auch:
 Turovski